Марија Јовановић је име које може да се односи на:

 Марија Јовановић (књижевница) — српска књижевница из Косовске Митровице;
 Марија Јовановић (политичарка) — америчка политичарка, бивши амбасадор САД у Украјини;
 Марија Јовановић (рукометашица) — српска рукометашица;
 Марија Јовановић (специјалиста) — специјалиста гинекологије и акушертства, као и опште и естетске медицине у Београду;
 Марија Маша Јовановић — српска сликарка.